Dagana (Butan), districte de Butan
 Dagana (Senegal), vila del Senegal
 Dagana (Txad), departament del Txad
 Departament de Dagana, departament del Senegal